Moccia es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Federico Moccia (1963), escritor, director de cine y guionista italiano.
 Franco Moccia (1962), político y economista argentino.
 Maria Maddalena Moccia, nombre secular Ermenegilda Moccia, también conocida por su nombre religioso María Magdalena de Jesús Crucificado (1898-1922), religiosa brigidina italiana.
 Rocío Sánchez Moccia (1988), jugadora argentina de hockey sobre césped.